Бо́лдера́я — топонім в Ризі:

 Болдерая — мікрорайон Риги. За ним отримали свою назву вантажні залізничні станції: